Fairview Township (Comté d'Osceola, Iowa)
Fairview Township (comté d'Allamakee, Iowa)
Fairview Township (comté d'Érié, Pennsylvanie)
Fairview Township (comté de Butler, Pennsylvanie)
Fairview Township (comté de Caldwell, Missouri)
Fairview Township (comté de Fulton, Illinois)
Fairview Township (comté de Henry, Missouri)
Fairview Township (comté de Jasper, Iowa)
Fairview Township (comté de Jones, Iowa)
Fairview Township (comté de Livingston, Missouri)